Пирамида (Голдинг)
 Пирамида (Леонов)